

Wydarzenia 

 Europa
 Agryppa stworzył grupę niewolników, tzw. familia aquarum zajmującą się utrzymaniem i konserwacją rzymskich wodociągów

Zmarli 
 Tyberiusz Klaudiusz Neron, ojciec Tyberiusza